Bishopton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bishopton, Renfrewshire, ort i Skottland, 
 Bishopton, Durham, ort i England,